Brasil
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Goiana)
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (João Pessoa)
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Recife)
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Rio de Janeiro)
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Salvador)
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Santos)
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (São Paulo)
 Conjunto do Carmo de Cachoeira
Portugal
 Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Tavira)

Desambiguações de templos